Пантелеймон:

 Пантелеймон (від ) — чоловіче власне ім'я грецького походження.
 Пантелеймон († 305) — християнський святий, великомученик, цілитель.

Персоналії 
 Скорделі Пантелеймон Костянтинович — дворянин, юрист, державний діяч, колезький асесор, член правління Київського земельного банку і Товариства Київського цукрорафінадного заводу, член Юридичного товариства міста Києва, член Ради Міжнародного Комерційного банку в Санкт-Петербурзі, автор ряду книг з цивільного права й судочинства.
 Йодко Пантелеймон Вікентійович — український архітектор.
 Сазонов Пантелеймон Петрович — російський кінорежисер, художник-мультиплікатор.
 Педа Пантелеймон Михайлович — український поет, перекладач.
 Ковалів Пантелеймон Кіндратович — український мовознавець у США, доктор філософії з 1949, дійсний член НТШ у США з 1949.
 Кучеров Пантелеймон Степанович — український вчений радянських часів — знавець гірничої механіки, 1939 — член-кореспондент АН УРСР, дослідник історії гірничої справи; відзначений державними нагородами.
 Індиченко Пантелеймон Дмитрович — український радянський правознавець, кандидат юридичних наук (з 1955 року), професор (з 1961 року), заслужений працівник вищої школи УРСР (з 1970 року).
 Сітько Пантелеймон Онопрійович — український біолог, генетик, професор.
 Блонський Пантелеймон Йосипович — лікар, український соціал-демократ, член Української Центральної Ради і Всеукраїнської Ради селянських депутатів.
 Гнучий Пантелеймон Панасович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу, в роки радянсько-німецької війни стрілець 105-го гвардійського стрілецького полку 34-ї гвардійської Єнакіївської Червонопрапорної стрілецької дивізії 46-ї армії 3-го Українського фронту, гвардії рядовий.
 Свистун Пантелеймон Іванович — радянський революційний та державний діяч, голова Київського губернського та окружного виконкому і Київської міськради (1925), розбудовник Харківського тракторного заводу.
 Гудзенко Пантелеймон Петрович — український архівіст, археограф, історик, доктор історичних наук (з 1966 року), професор (з 1968 року).
 Пономаренко Пантелеймон Кіндратович — активіст комуністичного руху. Генерал-лейтенант сталінських військ (1943). Керівник окупаційних комуністичних урядів Білорусі та Казахстану. Дипломат СРСР.
 Куліш Пантелеймон Олександрович — український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. Автор першої фонетичної абетки для української мови, що попри низку внесених до неї змін, лежить в основі сучасного українського правопису.
 Шпилька Пантелеймон — український греко-католицький священик, провідник Команчанської (Східно-Лемківської) Республіки.

Примітки